Unter dem Begriff Outlines können verstanden werden:

die finale Umrandung der Buchstaben bei einem Graffito, siehe Outlines (Graffiti)
eine allgemeine Skizze für Texte, siehe Outline (Literatur)